Rapid River steht für:

 Rapid River, ein Typ von Wasserfahrgeschäften

Rapid River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Rapid River (Churchill River), in Saskatchewan
 Rapid River (Cree River), in Saskatchewan
 Rapid River (Dease River), in British Columbia 
 Rapid River (Mississagi River), im Algoma District, Ontario
 Rapid River (Vermillion River), im Sudbury District, Ontario

in Kanada und in den Vereinigten Staaten:
 Rapid River (Yukon River), in Yukon, Kanada, und Alaska, Vereinigte Staaten

in den Vereinigten Staaten:
 Rapid River (Beckler River), in Washington 
 Rapid River (Big Iron River), im Ontonagon County, Michigan
 Rapid River (Little Salmon River), in Idaho
 Rapid River (Middle Fork Salmon River), in Idaho

 Rapid River (Michigansee), im Delta County, Michigan
 Rapid River (Torch River), im Kalkaska County, Michigan

 Rapid River (Umbagog Lake), in Maine 

in Australien:
 Rapid River (Arthur River), Nebenfluss des Arthur River 

Rapid River ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Rapid River (Michigan), im Delta County
 Rapid River Township (Michigan), im Kalkaska County
 Rapid River Township (Minnesota), im Lake of the Woods County 

Siehe auch:
 Little Rapid River